Le troiane – tragedia di Euripide
 Le troiane – tragedia di Lucio Anneo Seneca
 Le troiane – film di Michael Cacoyannis